André Hekking, Frans cellist
Anton Hekking, Nederlands cellist
Gérard Hekking, Nederlands cellist
Tjolk Hekking,  typetje van Van Kooten en De Bie